Lancastermonument (Beuningen)
 Lancastermonument (Lichtervelde)
 Lancastermonument (Texel)